Molinis (–) – frazione di Arosa, in Svizzera
 Libero Molinis (1907 – ....) – calciatore italiano
 Luigi Molinis (1940) – designer e architetto italiano